Arabesk (beeldende kunst), een herkenbare lijn in de architectuur en beeldende kunst
 Arabesque (ballet), een positie van het lichaam uit het ballet
 Arabeskmuziek, een muziekstijl
 R'n'Besk, een muziekstijl
 composities:
 Arabeske (Schumann), een compositie van Robert Schumann
 Arabeske opus 27, een compositie van Niels Gade
 Deux Arabesques (Debussy) van Claude Debussy
 An arabesque, een compositie van Delius
 Arabesque (Collins), een compositie van Edward Joseph Collins
 Arabesk (stripalbum), een album in de stripreeks De Blauwbloezen, waarin vooral het gelijknamige paard van korporaal Blutch centraal staat
 Arabesque (1966), een film van Stanley Donen
 Arabesque (2005), een film van Chris Ward